

Aziende 
 Doubleday – casa editrice americana

Persone 
 Abner Doubleday (1818-1893) – generale statunitense
 Edward Doubleday (1810-1949) – entomologo inglese 
 Frank Doubleday (1945-2018) – attore statunitense
 Frank Doubleday (1862-1934) – editore statunitense
 Henry Doubleday (1808-1875) – entomologo e ornitologo britannico
 Kaitlin Doubleday (1984) – attrice statunitense
 Mark Doubleday (1973) – giocatore di baseball australiano
 Portia Doubleday (1988) – attrice statunitense